Praxithea () ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Praxithea (Gattin des Erechtheus); manchmal auch Praxithea II genannt
 Praxithea (Tochter der Diogeneia), Gattin des Erichthonios; manchmal auch Praxithea I genannt
 Praxithea (Tochter des Leos); siehe auch unter Praxithea#Mythologie
 Praxithea (Gattin des Keleos), Mutter des Demophon und des Triptolemos
 Praxithea (Tochter des Thespios), Mutter des Nephos